Kargaly (russisch ) bezeichnet:
Kargaly (Bergbaugebiet) im Nordwesten der russischen Oblast Orenburg

in der russischen Teilrepublik Baschkortostan (baschkirisch , Qarghaly):
Kargaly (Siantschurinski rajon), Dorf in Baschkortostan
Kargaly (Tschekmaguschewski rajon), Dorf in Baschkortostan
Kargaly (Tschermassan), Nebenfluss des Tschermassan in Baschkortostan

Qarghaly () oder russisch Kargaly heißen folgende Orte in Kasachstan:

Almaty (Gebiet):
Qarghaly (Qarasai), Dorf im Bezirk Qarasai (Kreis), Gebiet Almaty
Qarghaly (Sarqand), Dorf im Bezirk Sarqan, Gebiet Almaty
Qarghaly (Schambyl), Dorf im Bezirk Schambyl, Gebiet Almaty
Andere Gebiete:
Qarghaly (Aqmola), Dorf im Bezirk Qorghalschyn, Aqmola (Gebiet)
Qarghaly (Qaraghandy), Dorf im Bezirk Schet, Qaraghandy (Gebiet)
Qarghaly (Qostanai), Dorf im Bezirk Schangeldin, Qostanai (Gebiet)
Qarghaly (Türkistan), Dorf im Bezirk Otyrar, Türkistan
Qarghaly (Westkasachstan), Dorf im Bezirk Schyngghyrlau, Westkasachstan